Vilablareix kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilablareix (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilablareix (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar